Dácia — forma como a região era conhecida no 
 Principado de Teodoro — chamada Gótia por conta dos godos da Crimeia
 Gotalândia — chamada Gótia no latim
 Septimânia — chamada Gótia na Idade Média